Majan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Majan, administrativ by, Jawa Timur,

Spanien 

 Maján, kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Soria, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar